Arnica – genere di piante
Arnica montana – pianta del genere Arnica
Arnica – singolo di Gio Evan del 2021
1100 Arnica – asteroide della fascia principale
Arnica – area non incorporata della Contea di Cedar, Missouri